MFX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bois les Fraises, Méribel, Francia
 mfx – codice ISO 639-3 della lingua melo